Calchi – isola greca del Mar Egeo

Persone 
 Gian Paolo Calchi Novati – storico e accademico italiano
 Pietro Calchi Novati – vescovo cattolico italiano